Хайдрун Эльсбет Клара Хартман, в девичестве — Остервальд (, 5 августа 1942 — 11 июля 2016) — немецкая учёная-ботаник, специалист по систематике семейства Аизовые.

Биография 
Родилась 5 августа 1942 года.

Училась в Гамбургском университете, окончила его в 1969 году со степенью магистра наук. В 1973 году получила степень доктора естественных наук.

С 1970 года преподавала в звании доцента в Институте общей ботаники при Гамбургском университете. С 1982 по 2007 год преподавала систематику растений.

Занималась исследованием флоры Южной Африки, наибольшая часть работ систематике и филогении аизовым. Неоднократно путешествовала по Южной Африке (в частности, Намибии), занимаясь сбором образцов растений. Также ездила в ботанические экспедиции в Аргентину, Мексику, юго-западную часть США. Изучала гербарные образцы, хранящиеся в Финляндии, Швеции, Англии, Китае.

В 2001 году опубликовала двухтомную монографию семейства Аизовые из серии книг по суккулентным растениям.

Скончалась 11 июля 2016 года после продолжительной болезни.

Некоторые научные работы

Роды растений, названные именем Х. Хартман

Литература

Ссылки 
 

Ботаники Германии
Ботаники XX века
Ботаники XXI века
Члены Лондонского Линнеевского общества